Марвин Джон Химейер (Хи́майер, ; 28 октября 1951 — 4 июня 2004) — владелец мастерской в Грэнби, штат Колорадо, военный инженер на пенсии, аэродромный техник ВВС США, ветеран войны во Вьетнаме.
После длительного конфликта с компанией Mountain Park Concrete (бетонный завод) и местными властями по поводу территории, на которой находилась его мастерская, оборудовал бульдозер Komatsu D355A-3 бронёй и разрушил 13 административных зданий (в том числе все здания, принадлежавшие бетонному заводу), после чего покончил жизнь самоубийством. Это происшествие также известно в СМИ и интернете как «Война Марвина Химейера», а его бульдозер — как KillDozer ().

За исключением самого Марвина, пострадавших не было.

История конфликта 
Химейер жил в городе , штат Колорадо, примерно в 25 км от Грэнби. Соседи утверждали, что он переехал в Грэнби примерно за 10 лет до описанных событий. Его друзья утверждают, что у него не было родственников в районе Грэнби и Гранд Лейк.

В 1992 году Химейер купил 2 акра (8,1 тыс. м²) земли у компании . Он заплатил за землю около 42 тыс. долларов. Позже он согласился продать свой участок семье Дочефф, которая планировала расширить свой близко расположенный бетонный завод. Согласованная стоимость составила 250 тыс. долл., однако, согласно рассказу Сьюзан Дочефф, Химейер передумал и повысил стоимость до 375 тыс. долл., а ещё позже — примерно до 1 млн долларов. Эти переговоры проходили задолго до того, как предложение о перераспределении земли было предоставлено в администрацию города.

По другим данным, больших денег ему не предлагали, а выкупили другие участки за небольшую цену и также небольшую цену предлагали и ему.

В 2001 году комиссия по зонированию и власти города утвердили постройку бетонного завода. Химейер безуспешно пытался обжаловать решение. В течение многих лет Химейер использовал прилегающий участок для подъезда к своей собственной мастерской по ремонту и продаже автомобильных глушителей. Расширение бетонного завода лишало его этой возможности. Кроме того, власти города оштрафовали Химейера на 2,5 тыс. долл. за различные нарушения, включая «автохлам на территории собственности, отсутствие подключения к канализации».

Бульдозер 
Химейер продал свой бизнес и имущество в лизинг компании по уборке мусора за несколько месяцев до событий. За два года до них он приобрёл бульдозер для того, чтобы с его помощью оборудовать дорогу до автомастерской, однако власти города не разрешили ему строить дорогу.

Полтора года ушло на подготовку бульдозера. В записках, найденных позже следствием, Химейер писал: «Интересно, как меня ещё не поймали. Проект занимал часть моего времени в течение более чем полутора лет». Он был удивлён, что никому из его посетителей не показались странными изменения бульдозера, «особенно с увеличением его массы на 910 кг».

Бульдозер, о котором идёт речь, — гусеничный Komatsu D355A с бронированной кабиной. В некоторых местах толщина брони достигала более 30 сантиметров, она состояла из нескольких слоёв стальных листов и бетона и представляла собой комбинированную броню. Она давала защиту от стрелкового оружия и от взрывчатки. Три взрыва и более 200 пуль, выпущенных по бульдозеру, практически не причинили ему вреда.

Для обеспечения хорошей видимости бульдозер был оборудован несколькими видеокамерами, подключёнными к двум дисплеям в кабине. Объективы камер были защищены пуленепробиваемым пластиком 7,6-сантиметровой (3 дюйма) толщины. Вентиляторы и кондиционер поддерживали температуру в кабине, а при помощи сжатого воздуха можно было очищать от пыли видеокамеры. В кабине имелись запасы пищи и воды. Химейер не собирался покидать кабину после того, как войдёт в неё, люк был запечатан. Власти предположили, что для установки брони на бульдозер мог использоваться самодельный кран, найденный в гараже.

Кроме всех этих изменений, в бульдозере имелись винтовка Barrett M82, карабин Ruger AC556, пистолет Kel-Tec P11 и револьвер Magnum, которые Химейер использовал только для целей обороны.

Впоследствии модифицированный бульдозер получил прозвище «Killdozer» (от «убивать» + «бульдозер», бульдозер-убийца).

19 апреля 2005 года было объявлено о разборке «бульдозера-убийцы» на металлолом. Планировалось, что бульдозер будет разобран на множество мелких частей, каждая из которых будет отправлена на отдельную свалку. Эти планы должны были помешать поклонникам Химейера забрать эти части как сувениры.

Месть Химейера 
4 июня 2004 года Химейер выехал в город на бронебульдозере через стену своей автомастерской и протаранил бетонный завод, здание администрации, редакцию местной газеты, поддерживавшей его противников, дом вдовы бывшего судьи и другие постройки. Владельцы всех повреждённых зданий были так или иначе связаны со спорами о земельном участке Химейера.

Химейер разрушил 13 зданий, общий ущерб оценивается в сумму, превышающую 7 млн долларов.  Несмотря на огромные разрушения имущества, ни один человек, кроме Химейера, физически не пострадал. После того, как в «Киллдозере» заклинило двигатель из-за пробитого радиатора, Химейер застрелился.

Многие жители города были оповещены властями о происходящем и смогли заранее эвакуироваться. В 11 из 13 снесённых Химейером зданий не находилось ни одного человека. По данным местных властей, Химейер сделал 15 выстрелов по трансформаторам и бакам с пропаном; по утверждению одного из представителей местных властей Гранби, если бы баки взорвались, это «представляло бы угрозу для людей на расстоянии полумили от места взрыва». Однако, по сообщениям жителей города и егерей, Марвин стрелял исключительно в воздух, дабы отпугнуть полицейских.

После событий завод вернулся к работе через три дня и продолжил поставлять бетон, банк Liberty Savings Bank, который подвергся атаке, открылся снова, а один из жителей города предложил лозунг «Гранби — не просто отличный город, он безмарвиновый».

Культурное влияние 
Российский кинорежиссёр Андрей Звягинцев в 2014 году снял фильм «Левиафан» после того, как ознакомился с историей Марвина Химейера.

См. также 
 Снос дома семьи Ян
 Конфликт в Южном Бутове
 Танк (фильм)

Ссылки 
 Новость на CNN
 Видео в новостях — Killdozer Helicopter News Footage
 Марвин Химейер в базе данных NNDB
 История современной Америки: Киллдозер Марвин Химейер
 Русскоязычный сайт, посвящённый Химейеру

Примечания 

Застрелившиеся в США
Сварщики
Импровизированная бронетехника
Конфликты 2004 года